Miejscowości w USA:
 Boonville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Boonville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Boonville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Boonville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Boonville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Boonville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin
Gminy w USA:
 Boonville (ang. Boonville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cooper
 Boonville (ang. Boonville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Boonville (ang. Boonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin

Zobacz też 
 Booneville